Rúrik Gíslason (født 25. februar 1988) er en islandsk fodboldspiller, der spiller i den tyske 2. Bundesligaklub SV Sandhausen og på det islandske landshold. Han har tidligere spillet for de danske klubber Viborg FF, OB og FCK.

Han fik debut for det Islandske landshold den 22. marts 2009, hvor han fik 81 minutter på banen.

I 2009 skiftede han fra Viborg FF til Odense Boldklub. Her nåede han at spille indtil 3. september 2012, hvor F.C. København købte ham fri af kontrakten, og underskrev en 4-årig kontrakt med spilleren. I sommerpausen 2015 solgte FCK Rúrik Gíslason til FC Nurnberg.

Gíslason repræsenterede Islands U-21 landshold ved Europamesterskabet 2011 i Danmark. For A-landsholdet var han med ved VM 2018 i Rusland.

Spillerkarriere 
 → 2005: HK Kópavogur
 2005 → 2007: Charlton Athletic FC
 2007 → 2009: Viborg FF
 2009 → 2012: Odense Boldklub
 2012 → 2015: F.C. København
 2015 - : FC Nürnberg

Kampe

A-Landshold

Viborg FF – sæson 2008/09

Viborg FF – sæson 2007/08

Eksterne henvisninger

Referencer 

Fodboldspillere fra Island
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2018
Fodboldspillere fra Odense Boldklub
Fodboldspillere fra Viborg FF
Fodboldspillere fra Charlton Athletic F.C.
Fodboldspillere fra FC København
Fodboldspillere fra 1. FC Nürnberg
Fodboldspillere fra Handknattleiksfélag Kópavogs